Maratontabell för Allsvenskan/Elitserien i handboll kan syfta på:

Maratontabell för Allsvenskan/Elitserien i handboll – herrar
Maratontabell för Allsvenskan/Elitserien i handboll – damer